Šohaj může být:

 příjmení
 František Šohaj (1815–1878) – český lingvista a překladatel
 Slavko Šohaj (1908–2003) – chorvatský malíř

 jiné významy
 šohaj, šuhaj – nářečový výraz pro chlapce
 Šohaj (firma) – český výrobce košil Šohaj Strážnice
 Zlín Z-25 Šohaj – letoun (kluzák) vyráběný v Letu Otrokovice
 Šohaj – skála v Teplických skalách
 Šohaj – název různých vlaků (rychlíků, expresů) spojující Slovácko, Prahu (a Podkrušnohoří)

 skladby
 Šohaj (pochod) – slavnostní pochodová skladba od Václava Vačkáře

Reference

Externí odkazy